Het Vorst is een wijk in het dorp Velden, dat sinds 2010 bij de gemeente Venlo hoort, in de Nederlandse provincie Limburg. De locatie van de wijk ligt ruwweg tussen de huidige Veldense dorpskern en de Maas

Volgens historici van de gemeente Venlo verwijst de naam vermoedelijk naar een voormalig koninklijk jachtgebied in de late Middeleeuwen. Het dorp Velden bestond in de veertiende eeuw al uit een aantal woningen rondom een laatgotische kerk. Vanaf de negentiende eeuw kenmerkt het ten westen van de dorpskern liggende Vorst zich volgens de Tranchotkaart nog voornamelijk als akkerland. Na de Tweede Wereldoorlog verandert het karakter van de buurt vrij snel in een woonkern.

In de buurtschap staat de Mariakapel.

Wijk in Venlo